Riddarståndet kan syfta på
 Riddarståndet – en samhällsklass mellan patricier och plebejer, ordo equester, se equites;
 Riddarståndet – ridderskapet och adelsståndet i Sverige, vars medlemmar var introducerade på riddarhuset.